El nombre de Iglesia de Socorro, o Iglesia de Nuestra Señora del Socorro,  es el nombre de varias iglesias cristianas dedicadas a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Socorro.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Iglesia del Socorro, templo católico en el municipio de Casabermeja, Málaga.
 Iglesia del Socorro, templo católico en el municipio de Ronda, Málaga.

En Francia 
 Iglesia del Socorro, templo católico en el municipio de La Désirade, Guadalupe.

En Venezuela 
 Iglesia de Nuestra Señora del Socorro, templo católico en el municipio de Tinaquillo.